U sezoni 1969./70. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatska liga

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 100-102
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1969-70